Novomikolaivka o Novomikolàievka (en ucraïnès Новомиколаївка, en rus Новониколаевка) és una vila de la província de Dnipropetrovsk, Ucraïna. El 2021 tenia una població de 3.873 habitants. Fins al 18 de juliol de 2020 Novomikolaivka pertanyia al districte de Verkhnodniprovsk, però aquest districte quedà abolit el juliol del 2020 per la reforma administrativa d'Ucraïna, segons la qual es reduí el nombre de districtes de la província de Dnipropetrovsk a només set.

Referències 

Ciutats d'Ucraïna